Adamo Tadolini (1788-1868), sculpteur italien ;
 Scipione Tadolini (1822-1893), sculpteur italien, fils d'Adamo
 Giulio Tadolini (1849-1918), sculpteur italien, fils de Scipione
 Eugenia Tadolini (1809-1851), soprano italienne ;
 Giovanni Tadolini (1789-1872), compositeur et chef d'orchestre italien.

Patronyme italien